Csehország
 Kopanina, Nový Kostel településrésze a Chebi járásban
 Kopanina, Pulečný településrésze a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Přední Kopanina, Prága településrésze
 Zadní Kopanina, Prága településrésze